Альберт Франк-Каменецкий:
 Франк-Каменецкий, Альберт Григорьевич (1875—1935) — химик, доктор химических наук, профессор, брат И. Г. Франк-Каменецкого и З. Г. Франк-Каменецкого.
 Франк-Каменецкий, Альберт Давидович (1937—1979) — советский физик, сын Д. А. Франк-Каменецкого.